Мисс Интернешнл 2003 () — 43-й международный конкурс красоты Мисс Интернешнл, проведённый 8 октября 2003 года в Токио (Япония), который выиграла Гойседер Асуа из Венесуэлы.

Финальный результат

Специальные награды

Участницы 

 — Каталина Руиллер
 — Фалон Хулиана Лопес
 — Кармен Муриэль Крус Кларос
 — Карлесса Рубисинтия Маседу да Роша
 — Катарзина Дзиедзик
 — Кристиана Бальмельи Фурньер (World '01)
 — Уонг Чанг
 — Исабель София Кабралес Бакеро
 — Мерилин Вильяльта Кастро (Universe '02)
 — Мая Узаревич
 — Мария Пелекану
 — Йодит Гетаун (Earth '03)
 — Суви Пайвикки Хартлин
 — Элоди Куффен
 — Александра Водяникова (Universe '03, SF Europe '03)
 — Апостолина Запройдис
 — Ана Памела Прадо Диас
 — Присцилла Чик Дой-Дой
 — Шонали Награни
 — Ставит Будин
 — Саэко Мацуми
 — Син Чису
 — Лорена Руис Мартинес

 — Эстер Тан
 — Надин Кассар
 — Габриэла Ортис
 — Лана-ла Трелл Онг Генри
 — Эмбер Джин Пиблс (World '04)
 -Нвандо Оквоса
 — Нэнси Рей Кинг Риппли
 — Хесария Хемес Хавьер
 — Дигнелис Хименес
 — Татьяна Чеботаревская
 — Андя Ратко Будимир
 — Берлин Ко Минг Йен
 — Симона Слободникова
 — Мария Каррильо Рейес
 — Пауина Бамрунгрот
 — Амира Табет
 — Гизем Калионку
 — Вероника Дмитриевна Бондаренко (Intercontinental '01)
 — Гейл Уилльямсон (World '02)
 — Мазиелль Отеро
 — Гойседер Асуа(Top 10 World '02)
 — Ли Мин Туонг

Не участвовали 
 — Массика Бенакила
 — Клара Медкова (накануне конкурса, она заболела и была вынуждена уехать из Японии)
 — Рита Лама
 — Марна Хауген

См. также 
 Мисс Мира 2003
 Мисс Вселенная 2003
 Мисс Земля 2003

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт «Мисс интернешнл»
Мисс интернешнл — 2003

Мисс интернешнл
События 8 октября
Октябрь 2003 года
2003 год в Японии
История Токио